

Sigle 
Sigla della Repubblica di San Marino
Rajah Solaiman Movement  – gruppo terroristico filippino
Renault Samsung Motors  – casa automobilistica coreana
Rete degli Studenti Medi  – associazione studentesca delle scuole secondarie in Italia
Rotterdam School of Management  – scuola superiore di business della Erasmus Universiteit di Rotterdam
regulatory starting material

Mineralogia 
 Rsm – abbreviazione di rossmanite

Religione 
 R.S.M. – Suore della Misericordia
 R.S.M. – Suore della Misericordia delle Americhe
 R.S.M. – Suore della Misericordia di Alma

Note